Rozie ist der Familienname folgender Personen:

 Lee Rozie (* 1952), amerikanischer Jazzmusiker
 Rick Rozie (* ≈1944), amerikanischer Kontrabassist

Siehe auch:
 Rosie